O 312T, 312T2, 312T2B, 312T3, 312T4 e 312T5 é o modelo da Ferrari das temporadas de  a  da Fórmula 1. Condutores: Clay Regazzoni, Niki Lauda, Carlos Reutemann, Jody Scheckter e Gilles Villeneuve.

Cronologia da Ferrari 312T

Resultados     
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)

* Campeão da temporada.

 A primeira e a segunda prova utilizou o chassi 312B3 marcando 9 pontos.

 Nos descartes

Galeria 

Carros de Fórmula 1 da Ferrari